Vértes kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Létavértes (ort i Ungern), Hajdú-Bihar, 
 Vértes (bergskedja i Ungern), 
 Szent László-patak, vattendrag, 

Robotskapade Ungernförgreningar